Antônio de Souza Proença foi um compositor de música popular brasileira.

Obras 
Pelo sexo

Compositores do Rio de Janeiro (estado)